Parpadeo puede referirse a:

 El parpadeo, movimiento rápido de abrir y cerrar los ojos.
 El parpadeo, fenómeno que ocurre en las pantallas de televisión y monitores de CRT (tubo de rayos catódicos, por sus siglas en inglés).
 Parpadeo, episodio de la serie de televisión británica de ciencia ficción Doctor Who.